Голден Стэйт Уорриорз — американский профессиональный баскетбольный клуб из Сан-Франциско (штат Калифорния, США), выступающий в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда была основана в 1946 году как «Филадельфия Уорриорз» в Филадельфии (штат Пенсильвания). В дебютном же сезоне команда выиграла чемпионат Баскетбольной ассоциации Америки (БАА), которая впоследствии, после слияния с Национальной баскетбольной лигой (НБЛ), стала Национальной баскетбольной ассоциацией.

В 1962 году команда переехала в Сан-Франциско, сменив название на «Сан-Франциско Уорриорз». Под этим названием клуб выступал до 1971 года, после чего сменил название на своё нынешнее «Голден Стэйт Уорриорз». Кроме чемпионского титула, завоёванного в сезоне 1946/47, команда ещё четыре раза становилась чемпионом НБА: в сезоне 1955/56 в Филадельфии и в сезонах 1974/75, 2014/15, 2016/17 и 2017/2018 годов уже как «Голден Стэйт». «Уорриорз» также 9 раз становились чемпионами конференции (3 раза Восточной и 6 раза Западной) и 7 раз становились победителями Тихоокеанского дивизиона.

Сезоны

Статистика за все время

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте Basketball-reference.com

Голден Стэйт
Голден Стэйт Уорриорз